Allach (concentratiekamp), Duitse porseleinfabriek en het grootste nevenkamp van Dachau
 Allach (plaats), plaats in Duitsland
 Mohammed Allach, voormalig Nederlands voetballer. 
 Dreieck München-Allach, knooppunt in de Duitse deelstaat Beieren